El nombre de Cinco esquinas puede referirse a;

Cinco esquinas, es una población de Costa Rica.
Cinco esquinas, es una novela de 2016 del escritor Mario Vargas Llosa.
Five Corners (Cinco Esquinas), es una película dirigida por Tony Bill, en 1987.
Cinco esquinas, barrio de Lima